Marco Ferrante – calciatore e procuratore sportivo italiano
 Marco Ferrante – giornalista e scrittore italiano